Димитрије Стојановић може да се односи на:

 Димитрије Стојановић (министар) (1841-1905), члан Српског ученог друштва и министар
 Димитрије Стојановић (фудбалер) (1932-2017), фудбалер Црвене звезде 1951-1961.
 Димитрије Стојановић (глумац)